Гаврии́л (народное Гаври́ла, Гаври́л) — русское имя, происходящее от библейского теофорного имени  — Гавриэль, в буквальном переводе  — мужество/мощь,  — Бог. Значение имени «моя мощь — Бог», «сила Божия» или «помощник Бога», «поддерживающий Бога».

Во многих европейских языках это имя воспроизводится именно как «Габриэль». В исламской традиции имя воспроизводится как Джабраил. В некоторых переводах, сделанных в эпоху несложившегося современного русского литературного языка и научно обоснованных методов транслитерации, может передаваться как «Сабраил». В грузинской традиции — Джаба.

От имени произошли фамилии: , , , Гаврюшкин, Гаврюхин, Гавриков, , Гавриленков, , Гаврилевич.

Носители, известные по имени 
 Гавриил — один из архангелов.
 Гавриил (ум. 1848) — архимандрит Русской православной церкви.
 Гавриил (ум. 1491) — еретик, протопоп Софийского собора в Новгороде.

 Гавриил I (Габор Бетлен) — Князь Трансильвании (1613 — 1629).
 Гавриил I — патриарх Константинопольский.
 Гавриил II — патриарх Константинопольский.
 Гавриил III — патриарх Константинопольский.
 Гавриил IV — патриарх Константинопольский.
 Гавриил I — патриарх Александрийский.
 Гавриил II — патриарх Александрийский.
 Гавриил III — патриарх Александрийский.
 Гавриил IV — патриарх Александрийский.
 Гавриил I Раич — патриарх Сербский.
 Гавриил II — патриарх Сербский.
 Гавриил III — патриарх Сербский.
 Гавриил IV — патриарх Сербский.

 Гавриил (Абалымов) (1881—1958) — епископ Русской православной церкви, епископ Тотемский.
 Гавриил (Альбицкий) (ум. 1839) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря.
 Гавриил (Амалиев) (1800—?) — архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Саратова и ректор Саратовского духовного училища.
 Гавриил Белостокский — православный святой.
 Гавриил (Болховитинов) — архимандрит Русской православной церкви.
 Гавриил (Бужинский) (1680—1731) — епископ Русской православной церкви.
 Гавриил (Бунге) (род. 1940) — схиархимандрит Русской православной церкви.
 Гавриил (Бэнулеску-Бодони) (1746—1821) — епископ Константинопольского патриархата, впоследствии Российской церкви.
 Гавриил (де Вильдер) (2003—2013) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Команский, с 2003 по 2013 годы — управляющий Западноевропейским экзархатом русских приходов Константинопольского патриархата.
 Гавриил (Владимиров) (1873—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Гавриил (Воеводин) (1869—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Полоцкий и Витебский.
 Гавриил (Воскресенский) (1795—1868) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.
 Гавриил (Голосов) (1839—1916) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский и Семипалатинский.
 Гавриил (Городков) (1785—1862) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.
 Гавриил (Гур) (1898—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Гавриил (Динев) (род. 1950) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Ловчанский.
 Гавриил (Домецкий) (ум. после 1708) — архимандрит Русской православной церкви.
 Гавриил (Зырянов), Седмиезерный (1844—1915) — архимандрит Русской православной церкви.
 Гавриил (Игошкин) (1888—1959) — архимандрит Русской православной церкви, исповедник.
 Гавриил (Кичигин) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вологодский и Белозерский.
 Гавриил (Красновский) (1885—1941) — епископ Клинский Русской православной церкви.
 Гавриил (Кременецкий) (1708—1783) — митрополит Киевский и Галицкий.
 Гавриил Лесновский (X—XI век) — православный святой, почитается в лике преподобных.
 Гавриил (Любомудров) (ум. 1880) — архимандрит Николаевского Верхотурского монастыря.
 Гавриил (Огинский) (ум. 1779) — архимандрит Антониево-Сийского монастыря.
 Гавриил (Огородников) (1890—1971) — архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский.
 Гавриил (Петров) (1730—1801) — митрополит, архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский, член Российской Академии.
 Гавриил (Розанов) (1781—1858) — архиепископ Тверской и Кашинский.
 Гавриил (Русской) (ум. 1753) — архиепископ Казанский и Свияжский, епископ Суздальский и Юрьевский.
 Гавриил (Стеблюченко) (1940—2016) — епископ Благовещенский и Тындинский.
 Гавриил (Туския) (ум. 1881) — епископ Гурийский, архимандрит Иоанно-Крестительской пустыни.
 Гавриил (Яцик) (1880—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.

 Гавриилия (Папаянни) (1897—1992) — православная греческая схимонахиня и врач.

Носители фамилии 
 Гавриил, Ставрос (род. 2002) — кипрский футболист.
 Гаврила, Петре (род. 1941) — румынский футбольный тренер.

Корабли 
Имя «Гавриил» в разное время носили по меньшей мере четыре парусных линейных корабля российского императорского флота:
 «Гавриил» — 52-пушечный линейный корабль 1713 года постройки.
 «Гавриил» — 66-пушечный линейный корабль 1749 года постройки.
 «Гавриил» — 100-пушечный линейный корабль 1802 года постройки.
 «Гавриил» — 84-пушечный линейный корабль 1839 года постройки.

а также
 «Гавриил» — эскадренный миноносец Русского императорского флота из серии «новиков» 1916 года постройки.

Примечания 

Русские мужские имена
Библейские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки